Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność doradczą, wydawniczą, dydaktyczną i badawczą. Wraz z innymi spółkami tworzy Grupę ISP. Obecnie Instytut ma biura w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. Został założony w 1996 m.in. przez Witolda Modzelewskiego. Przedmiotem jego działalności są przede wszystkim podatki i prawo podatkowe oraz inne daniny publicznoprawne. Instytut zajmuje się doradztwem podatkowym i zagadnieniami optymalizacji podatkowej, a także upowszechnianiem wiedzy podatkowej oraz działalnością na zlecenie organów władzy publicznej, np. tworząc lub opiniując projekty aktów normatywnych w zakresie prawa podatkowego. Z firmą związany jest m.in. także Zbigniew Cieślak.

Usługi 
Instytut świadczy usługi w następującym zakresie:
 doradztwa podatkowego, w tym konsultacji i opinii w sferze podatków i prawa podatkowego,
 badań i analiz w zakresie podatków i prawa podatkowego,
 obsługi postępowań podatkowych,
 działalności dydaktycznej w tym szkolenia, konferencje i seminaria,
 sporządzania ekspertyz i projektów na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych,
 przeprowadzania audytów podatkowych.

Nagrody 
Instytut oraz jego pracownicy znajdują się w czołówce podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego, zajmując w 2008 – V miejsce, w 2009 VI miejsce. Jest również jednym z największych podmiotów o kapitale polskim zajmujących się doradztwem podatkowym.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – Strona Grupy ISP

Przedsiębiorstwa w Warszawie
Audyt
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością